Cet article présente les résultats détaillés du simple messieurs de l’édition 2014 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 23 juin au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
 On note les forfaits avant le tirage du tableau des qualifications de Nikolay Davydenko qui fait l'impasse sur la saison de gazon, de Juan Mónaco, Janko Tipsarević et Florian Mayer qui sont blessés et de Juan Martín del Potro qui se remet de son opération au poignet. Après le début des qualifications, on note les forfaits de Tommy Haas à cause d'une blessure à l'épaule, de Nicolás Almagro à cause d'un blessure au pied, de Ivan Dodig et d'Albert Montañés.
 Le principal changement concernant les têtes de série dans le traditionnel ajustement en fonction des derniers résultats sur gazon est l'inversion de Stanislas Wawrinka,  mondial, et du local et tenant du titre Andy Murray,  mondial, ce qui a pour conséquence de tenir protégé Murray d'un joueur du top 4 jusqu'en demi-finale et à l'inverse Wawrinka peut en rencontrer un dès les quarts de finale.
 Lors du match entre John Isner et Jarkko Nieminen, l'Américain remporte le premier set au tie-break sur le score de 19-17, soit le  long tie-break de l'histoire de Wimbledon après celui entre Björn Borg et Premjit Lall en 1973.
 Le tenant du titre Andy Murray est éliminé en quart de finale par le Bulgare Grigor Dimitrov.
 La finale oppose le septuple vainqueur Roger Federer à Novak Djokovic qui a remporté le tournoi en 2011. C'est seulement la deuxième fois que les deux champions se rencontrent en finale d'un Grand Chelem après celle de l'US Open 2007 qui avait vu s'imposer le Suisse. Cette fois, c'est le Serbe qui s'impose dans un match disputé en 5 sets. Il remporte son  du Grand Chelem et récupère la place de 1 mondial qu'il avait perdue en .

Primes et points 
Les primes sont en augmentation de 12 % par rapport à 2013.

Parcours

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations) 

 Lucky losers (repêchés)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Statistiques

Classement par nation

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel
 
 

2014
France Simple messieurs
Tennis en Angleterre en 2014
Tennis en juin 2014
Tennis en juillet 2014
Sport à Londres en 2014